Por Olimpíadas de 1984 você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Verão de 1984, em Los Angeles.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1984, em Sarajevo.

Desambiguação
Desambiguações de esportes